Elena Novikova-Belova – ex schermitrice sovietica
 Julia Novikova – soprano russo
 Olesja Novikova – ballerina russa
 Valentina Novikova – ex fondista russa